BWC est un sigle pouvant signifier :
 Biathlon World Cup, la coupe du monde de biathlon ;
 Biological Weapons Convention, une convention internationale de 1975 sur l'interdiction d'utilisation des armes biologiques ;
 body-worn camera, une caméra-piéton.
Big White Cock (BWC) (en français, gros pénis blanc), un terme utilisé dans les films pornographiques ;

BWC est un code pouvant désigner :
 .